Abaújvár může být:

 Abaújvár – obec v Maďarsku
 Abaújvár (hrad) – hrad v Maďarsku
 Abanovohrad – maďarský název komitátu